Ненад Јањетовић је исцељитељ, бивши официр који се бави алтернативном медицином. Рођен је 20. новембра 1953. године у Приједору. Детињство је провео у селу Сводна у близини Босанског Новог. Средњу пољопривредну машинску школу је завршио 1973. године у Панчеву, након чега уписује Техничку војну академију коју завршава 1978. године. Након дугогодишњег службовања у војсци, године 1995. се окреће истраживању алтернативне медицине.

Види још 
 Народна медицина

Извори 
 Јањетовић, Ненад (2008), Путокази, Бања Лука
 Веб-сајт Удружење Јање

Референце 

Алтернативна медицина
Рођени 1953.